Vinogradov () může být:
 Alexandr Vinogradov (kanoista) (* 1951), sovětský rychlostní kanoista
 Alexandr Vinogradov (sportovec) (1918–1988), sovětský lední hokejista a fotbalista
 Alexandr Vinogradov (lední hokejista) (* 1970), sovětský a ruský lední hokejista
 Alexandr Pavlovič Vinogradov (1895–1975), sovětský geochemik
 Ivan Matvejevič Vinogradov (1891–1983), ruský matematik
 Ivan Vasiljevič Vinogradov (1895–1981), archimandrita Ruské pravoslavné církve, vězeň gulagu
 Pavel Vladimirovič Vinogradov (* 1953), ruský kosmonaut
 Mons Vinogradov – skupina hor na přivrácené straně Měsíce